Ameca kan syfta på:

 Ameca (djur), ett släkte fiskar

Geografi

Mexiko 

 Ameca, Jalisco, ort, 
 Ameca (kommun), Jalisco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar